Хустисија Сосијал има више значења:

 Хустисија Сосијал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хустисија Сосијал (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику